Лихоно́сов — російське прізвище.

 Лихоносов Віктор Іванович (1936-2021) — російський письменник.
 Лихоносов Володимир Васильович (1935—2007) — український художник.

Російські прізвища